Schönenbuch bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Schönenbuch, eine politische Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Schönenbuch SZ, ein Weiler im Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz, Schweiz 
 Schönenbuch (Mittelbiberach), ein Weiler in der Gemeinde Mittelbiberach, Oberschwaben, Baden-Württemberg, Deutschland
Schönenbuchen, ein Weiler in der Gemeinde Schönau im Schwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland

 Oberschönenbuch, ein Ortsteil von Ibach SZ im Kanton Schwyz, Schweiz
 Unterschönenbuch, ein Weiler in der Gemeinde Ingenbohl im Kanton Schwyz, Schweiz

Siehe auch:
 Schönbuch (Begriffsklärung)
 Schönenbach